Een verkeersweg:
N592 (België)
N592 (Frankrijk)
N592 (Nederland), zie Provinciale weg 592